Japara (regentschap), een regentschap in de Indonesische provincie Midden-Java
 Japara (stad), hoofdstad van het regentschap
 Japara (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Kuningan in de Indonesische provincie West-Java
 Japara (geslacht), een geslacht van vlokreeften
 Japara (Aborigines), maangod van de Aborigines
 Japara (textiel), een bepaald type dicht geweven, met paraffine geïmpregneerd textiel
 Jepara (Buay Pematang Ribu Ranau Tengah), dorp in Indonesië
 Jepara (Bubutan), dorp in Indonesië